Al-Kadisijja – prowincja (muhafaza) w Iraku
 Al-Kadisijja – dawne miasto na terenach współczesnego Iraku
 Al-Kadisijja – miejscowość w Kuwejcie
 Al-Kadisijja – propagandowa nazwa wojny iracko-irańskiej
 Bitwa pod Al-Kadisijją –bitwa w trakcie walk arabsko-perskich